Człowiek w żelaznej masce (zm. 1703) – nieznany z nazwiska więzień Bastylii

Filmy
 Człowiek w żelaznej masce – film z 1939
 Człowiek w żelaznej masce – film z 1962
 Człowiek w żelaznej masce – film z 1977
 Człowiek w żelaznej masce – film z 1985
 Człowiek w żelaznej masce – film z 1998